Cecília est un prénom hongrois féminin.

Personnalités portant ce prénom 

 Cecília Esztergályos (1943-), actrice hongroise ;
  (1398-1434), noble hongroise.

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom féminin